Rad- und Kraftfahrerbund steht für:

 Rad- und Kraftfahrerbund Solidarität, Deutschland
 Arbeiter-Rad- und Kraftfahrerbund, Tschechoslowakei